Rallus indicus — вид птиц из семейства пастушковых. Подвидов не выделяют.

Распространение

Гнездовой ареал 
От северной Монголии и Восточной Сибири до Маньчжурии, Сахалина и северной части Японии.

Зимовка 
От восточной Бенгалии и Ассама, Мьянмы, северного Таиланда и северного Лаоса до северо-востока Китая и Хайнаня, Тайваня, Кореи и южной части Японии.

Описание 

Длина тела 23-29 см; масса 75-190 г.

Биология 
Питаются в основном животным кормом (мелкие насекомые, моллюски, черви), дополняя рацион растительным.

В кладке 5-12 яиц. Чашеобразное гнездо сплетено из палых листьев и стеблей болотных растений, расположено в воде или рядом с ней.

Примечания

Ссылки 
 del Hoyo, J., N. Collar, and D. A. Christie (2020). Brown-cheeked Rail (Rallus indicus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bncrai1.01

Пастушки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1849 году